Direito penal, também chamado de "Direito criminal"
Criminal (banda) -  uma banda chilena-Britânica de thrash metal
Criminal (canção de Britney Spears) - canção de seu sétimo álbum de estúdio Femme Fatale
Criminal (canção de Fiona Apple) - canção de seu álbum de estúdio Tidal
Criminal (filme de 2004), com John C. Reilly e Maggie Gyllenhall
Criminal (filme de 2016), com Kevin Costner e Gal Gadot

Desambiguação